Steuben-Kaserne steht für:
 General-von-Steuben-Kaserne, eine ehemalige Bundeswehrkaserne in Hemau
 Steuben-Kaserne (Achim), eine ehemalige Bundeswehrkaserne in Achim
 Steuben-Kaserne (Gießen), eine ehemalige Bundeswehrkaserne in Gießen